Habit puede referirse a:

 Habit, película;
 Habit, canción de Pearl Jam; o
 el nombre común de la planta Apium graveolens.